«Soldier of Love (Lay Down Your Arms)» () — песня, написанная  и Тони Муном (Tony Moon). Песня была впервые записана в 1962 году американским исполнителем Артуром Александером (она вышла на сингле Soldier of Love; на стороне «Б» помещалась песня «Where Have You Been»). В 1963 году сингл был переиздан в Великобритании с обратным расположением данных песен, при этом название данной композиции было указано как «Soldiers of Love» (во множественном числе).

Кавер-версии 
 Группа «Битлз» записала кавер-версию данной песни для передачи «Pop Go The Beatles» радио BBC (запись была осуществлена 2 июля 1963 года, передача вышла в эфир 16 июля). Основную вокальную партию исполнял Джон Леннон. Данная запись вошла в компиляционный альбом Live at the BBC, опубликованный в 1994 году.
 Американский исполнитель Маршалл Креншоу включил песню в свой дебютный альбом Marshall Crenshaw (1982 год).
 Группа Pearl Jam записала кавер-версию песни для альбома No Boundaries: A Benefit for the Kosovar Refugees (1999 год), изданного в поддержку косоваров, высланных самолётом в Австралию во время Косовской войны. Данная версия была опубликована также на стороне «Б» сингла «Last Kiss» этой же группы (1999 год).
 Песня была записана для альбома Soldiers of Love группы The Derailers (2006 год).

Источники

Ссылки 
 Текст песни 
 Видео со звучанием оригинальной версии Александера 
 Видео со звучанием версии «Битлз», альбом Live at the BBC 

Песни 1962 года
Песни по алфавиту
Песни, написанные Баззом Кейзоном
Песни Артура Александера
Песни The Beatles
Песни Pearl Jam